Stortingsvalget 1993 var et valg i Norge som blev afholdt mellem 12.–13. september 1993. Det var et Stortingsvalg hvor der blev valgt 165 repræsentanter til Stortinget for perioden 1993–1997. Valgdagen var mandag 13. september 1993, men i enkelte af landets 439 kommuner blev der også afholdt valg søndag den 12. september.[1]

 nordmænd havde stemmeret. Fremmødet var  eller 75,8 procent, en nedgang på 7,4%.

Stortingsvalget 1993 

 Rød Valgallianse opstillede i 1989 på fælleslisten Fylkeslistene for miljø og solidaritet sammen med Norges Kommunistiske Parti. Ændringstallene er sammenlignet med denne liste.
 Fællesliste med Stopp Innvandringen og Fedrelandspartiet i Oslo
 Fællesliste i Nord-Trøndelag
 Framtid for Finnmark «Aune-lista» havde et mandat, men opstillede ikke til genvalg.

Referencer

Kilder 
 
 Personar med røysterett, godkjende røystgjevingar og valdeltaking i prosent. Stortingsvala 1945-2005
 Valde representantar etter parti/valliste og kjønn. Stortingsvala 1945-2005
 Godkjende røyster, etter parti/valliste

1993
Politiske valg i 1993